Perkun -\– bóstwo panteonu bałtyjskiego
 Perkun – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Iława
 Perkun S.A. – producent motocykla Perkun 98
 Perkun – bagnet produkcji polskiej z 1928 roku
 Perkun – lodołamacz PRO